Ganer Å är ett vattendrag i Danmark.   Det ligger i Ringkøbing-Skjerns kommun i Region Mittjylland, i den västra delen av landet,  km väster om Köpenhamn.

Ån rinner upp norr om Skjern och passerar i dess västra utkant innan den mynnar i Hestholm Sø.

Källor 

Vattendrag i Region Mittjylland